Die Saison 2007/08 war die vierte Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen. Die Saison begann am 19. August 2007 und endete mit dem letzten Spieltag am 25. Mai 2008. Während der Herforder SV zum ersten Mal den Aufstieg in die Bundesliga schaffte, kehrte der FF USV Jena nach 16 Jahren in die Erstklassigkeit zurück. Dafür wurden mit dem FFC Heike Rheine und dem FFC Brauweiler Pulheim 2000 die beiden Bundesligaabsteiger in die Regionalliga durchgereicht.

Der TuS Niederkirchen, 1993 noch deutscher Meister, beantragte keine Lizenz für die Saison 2008/09 und galt somit als fünfter Absteiger. Die Relegationsspiele der drittletzten Mannschaften entfielen daher.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torjägerliste

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torjägerliste

Weblinks 
 
 

2007/08
Fußballsaison 2007/08